Fernando García puede referirse a las siguientes personas:

 Fernando García Arancibia, compositor chileno;
 Fernando García Bilbao, esgrimidor español - olímpico de 1924 y 1928;
 Fernando García Cadiñanos (1968-), obispo católico español;
 Fernando García Calderón, escritor español;
 Fernando García de Cortázar, historiador español;
 Fernando García de la Vega, realizador de televisión y empresario teatral español;
 Fernando García ("Pizarrito"), futbolista peruano;
 Fernando García Lorenzo, futbolista español;
 Fernando García Macua, abogado español - presidente del club de fútbol Athletic Club de Bilbao;
 Fernando García Mercadal, arquitecto español;
 Fernando García Morcillo, compositor e intérprete español;
 Fernando García Tola, periodista español;
 Fernando García Valverde "Tito Valverde" (1951-), actor español;
 Fernando García (taekwondo), practicante de taekwondo argentino;
 Fernando García (judoca), judoca filipino;
 Fernando Gabriel García, jugador de handball argentino;
 Fernando García (diseñador), diseñador español.